Cyrano steht für:
 (3582) Cyrano, Asteroid des Hauptgürtels
 Cyrano (Mondkrater), Krater auf der erdabgewandten Seite des Mondes
 Prix Cyrano, französischer Science-Fiction-Preis, siehe Prix Rosny aîné#Prix Cyrano
 Cyrano (Gattung), eine Gattung der Kleinlibellen aus der Familie der Chlorocyphidae

Werktitel:
 Cyrano (Damrosch), Oper von Walter Damrosch (1913)
 Cyrano (Shire), Musical von David Shire und Richard Maltby Jr. (1958)
 Cyrano (Lewis), Musical von Michael J. Lewis und Anthony Burgess (1973)
 Cyrano (Beeson), Oper von Jack Beeson (1993)
 Cyrano (DiChiera), Oper von David DiChiera (2007)
 Cyrano – Das Musical, Musical von Constantin Stahlberg und Gabi Blonski (2015)
 Cyrano (Film), Filmdrama von Joe Wright (2021)

Siehe auch:
 Cyrano de Bergerac (1619–1655), französischer Schriftsteller
 Cyrano de Bergerac (Begriffsklärung)